

Astronomia
 Cratere Chadwick – cratere lunare

Geografia 
 Chadwick – villaggio dell'Illinois
 Chadwick – comunità del Michigan
 Chadwick – area non incorporata del Missouri
 Chadwick – sobborgo di Esperance (Australia)
 Baia di Chadwick – baia nello Stato di New York
 Laghi di Chadwick, in inglese Chadwick lakes – bacini artificiali nell'isola di Malta
 Lago di Chadwick – lago nello Stato di New York

Onomastica
Chadwick – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Charles Chadwick (1874-1953) – martellista, pesista e tiratore di fune statunitense
 Charles William Chadwick Oman (1860-1946) – storico e numismatico inglese
 Daniel Chadwick Horton (1984) – ex cestista statunitense
 Florence Chadwick (1918-1995) – nuotatrice statunitense
 Frank Chadwick (...) – autore di giochi statunitense
 George Whitefield Chadwick (1854-1931) – compositore statunitense
 Helene Chadwick (1897-1940) – attrice statunitense del muto e dei primi anni del cinema parlato
 James Chadwick (1891-1974) – fisico inglese
 Jamie Chadwick (1998) – pilota automobilistica britannica
 John Chadwick (1920-1998) – linguista e filologo britannico
 John Chadwick Stiratt (1967) – bassista e polistrumentista statunitense
 June Chadwick (1951) – attrice britannica
 Justin Chadwick (1968) – regista e attore inglese
 Luke Chadwick (1980) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 Lynn Chadwick (1914-2003) – scultore inglese
 Michael Chadwick (1995) – nuotatrice statunitense
 Osbert Chadwick (1844-1913) – ingegnere britannico
 Paul Chadwick (1957) – fumettista, autore di Concrete
 Stephen Fowler Chadwick (1825-1895) – politico statunitense
 Symmes Chadwick Oliver, conosciuto come Chad Oliver o Cerad Oliver (1928-1993) – scrittore statunitense di fantascienza